Тенево — значения:

 Тенево — село в Ямболской области Болгарии
 Тенево — деревня, Вадинский район, Пензенская область, Россия